Leone kan syfta på följande:
 Leone − valutan i Sierra Leone
 Leone, Amerikanska Samoa, ort